Live Box is een speciale Cd-box uitgave van de IJslandse zangeres Björk. De box bevat vier, ook los verkrijgbare, Live albums en een bonus-dvd. De dvd is niet los verkrijgbaar.

Inhoud

Debut Live 
 Human behaviour
 One day
 Venus as a boy
 Come to me
 Big time sensuality
 Aeroplane
 Like someone in love
 Crying
 Anchor song
 Violently happy

Post Live 
 Headphones
 Army of me
 One day
 The modern things
 Isobel
 Possibly maybe
 Hyperballad
 I go humble
 Big time sensuality
 Enjoy
 I miss you
 It's oh so quiet
 Anchor song

Homogenic Live 
 Visur vatnsenda-rosu
 Hunter
 You've been flirting again
 Isobel
 All neon like
 Possibly maybe
 5 years
 Come to me
 Immature
 I go humble
 Bachelorette
 Human behaviour
 Pluto
 Joga
 So broken
 Anchor song

Vespertine Live 
 Frosti
 Overture
 All is full of love
 Cocoon
 Aurora
 Undo
 Unravel
 I've seen it all
 An echo, a stain
 Generous palmstroke
 Hidden place
 Pagan poetry
 Harm of will
 It's not up to you
 Unison
 It's in our hands

Dvd 
 One day
 It's oh so quiet
 Joga
 Aurora
 It's not up to you

Muziekalbum uit 2003
Muziekalbum van Björk
Livealbum